Rattus burrus és una espècie de rosegador de la família dels múrids que només viu en tres de les illes Nicobar: Gran Nicobar, Petita Nicobar i l'illa Trinket. (Índia).

Referències 

Rates
Fauna de les Illes Andaman i Nicobar